Marcus Aurelius Cotta är ett namn som burits av flera romare, bland andra:

* Marcus Aurelius Cotta (edil), romersk politiker, kurulisk edil 216 f.Kr.
 Marcus Aurelius Cotta (konsul), romersk politiker, konsul 74 f.Kr.
 Marcus Aurelius Cotta (praetor), romersk politiker, praetor 54 f.Kr. och 50 f.Kr.
 Marcus Aurelius Cotta Maximus Messalinus, romersk politiker, konsul 20 e.Kr.